Miejscowości w USA:
 Decaturville w stanie Tennessee
 Decaturville w stanie Missouri